Бан Муанг (, умер в 1279 или 1280) — король Сукотаи, древнего королевства на территории современного Таиланда. Сын первого правителя Сукотаи Си Индрадитья, происходит из рода Пра Руанг.

Имя 

Имя Бан Муанг () означает "тот, кто делает народ счастливым".

В Таиланде имя часто неправильно произносится как "บาลเมือง", что переводится как "тот, кто защищает народ".

Он был назван Ban (บาน) в манускрипте "Пу Кхун Чит Кхун Чот" (Манускрипт 45), созданный в 1935 BE (1392/93 н. э.).

Примечания 

Короли Таиланда